Friedrich Leitenberger ist der Name folgender Personen:

*  Friedrich Leitenberger (Industrieller, 1801) (1801–1854), österreichischer Industrieller und Kammerfunktionär 
 Friedrich von Leitenberger (Industrieller, 1862) (1862–1904), österreichischer Industrieller und Verwalter 
 Friedrich Franz Josef von Leitenberger (1837–1899), österreichischer Industrieller und Politiker, Mitglied des Österreichischen Abgeordnetenhauses, siehe Palais Leitenberger